Adrián Ricchiuti (Lanús, 30 de junho de 1978) é um futebolista profissional italo-argentino, meia-atacante, milita no Calcio Catania.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Calcio Catania